Sarron, voluit Pikin Saron, een dorp in Para, Suriname
 Sarron (Landes), een plaats in Landes, Frankrijk